Townshend ist der Familienname folgender Personen:
 Aurelian Townshend (um 1583–nach 1649), britischer Dichter

 Etheldreda Townshend (um 1708–1788), britische Gesellschaftsdame
 Fitzhugh Townsend (1872–1906), US-amerikanischer Fechter

 Graeme Townshend (* 1965), jamaikanischer Eishockeyspieler und -trainer

 Micah Townshend (1749–1832), US-amerikanischer Politiker und Richter
 Norton Strange Townshend (1815–1895), US-amerikanischer Politiker
 Pete Townshend (* 1945), britischer Musiker
 Richard W. Townshend (1840–1889), US-amerikanischer Politiker
 Simon Townshend (* 1960), britischer Gitarrist, Sänger und Songwriter
 Thomas Townshend, 1. Viscount Sydney (1733–1800), britischer Politiker

Townshend ist der Name folgender Orte:
 Townshend (Cornwall), England
 Townshend (Vermont) im Windham County, Vereinigte Staaten

Siehe auch:
 Townsend